Le passage Verdeau est un passage couvert parisien situé dans le 9 arrondissement.

Situation et accès 
Il est situé entre la rue de la Grange-Batelière au sud et la rue du Faubourg-Montmartre au nord.

Origine du nom 
Le passage tient son nom de Jean-Baptiste Ossian Verdeau, l'un des promoteurs du passage et actionnaire de la Société du passage Jouffroy, par ailleurs inventeur du système de location de linge aux hôtels et meublés.

Historique
Établi en 1846 par la Société du passage Jouffroy, sous sa dénomination actuelle, le passage Verdeau se situe dans le prolongement des passages des Panoramas et Jouffroy.

Situé en retrait, le passage Verdeau a toujours souffert de la comparaison avec les passages qu'il prolonge et est longtemps resté déshérité. C’est pourtant l’un des plus clairs, possédant une haute verrière en arêtes de poisson et un dessin néoclassique épuré.

Cependant, l’ouverture de l’hôtel Drouot a attiré de nombreux antiquaires qui y ont élu domicile et le passage attire depuis de nombreux collectionneurs de livres anciens ou cartes postales anciennes.

Galerie

Notes et références

Liens externes 
 
 Présentation sur le site Insecula.com (avec photographies)
 Le passage Verdeau : passage ouvert aux antiquaires

Verdeau, passage
Patrimoine du XIXe siècle
Verdeau (passage)
Édifice construit en 1846
Verdeau
Monument historique dans le 9e arrondissement de Paris
Monument historique inscrit en 1974
Monument historique inscrit en 2012